Indonesië
 Pagerbarang (onderdistrict), een onderdistrict in het bestuurlijke gebied Tegal in de provincie Midden-Java
 Pagerbarang (plaats), een plaats in het bestuurlijke gebied Tegal in de provincie Midden-Java